

Personnalités 

Charles Zidler (1831-1897), entrepreneur de spectacles français.
Gustave Zidler (1862-1936), poète français.

Homonymie de patronyme